Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Newcastle United.

Wykaz spotkań pucharowych

1968–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Newcastle United F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach